bosrondbuik
 gewone rondbuik
 halsrondbuik
 heiderondbuik
 kwelderrondbuik
 ruigterondbuik
 steenrondbuik